Трифи́ллий (; ; ~ 290 — ~ 370) — первый епископ Левкусии. Почитается Православной церковью и Католической церковью в лике святителей. Память совершается в Православии — , в Католичестве — 13 июня. Трифилий — ученик Спиридона Тримифунтского.

Биография 
Место, где родился Трифилий неизвестно. Но, поскольку его имя связано с именем его учителя Спиридона Тримифунтского и с Левкусией, где первым епископом он был, то родиной Трифиллия мог быть один из этих двух городов: Треметусия и Никосия. Имена родителей Трифиллия не известны. Но они должны были богатыми людьми. Этот вывод следует из образования, которое получил Трифиллий. Трифилий получил хорошее начальное образование в двух духовно-образовательных центрах острова, в Саламине и Солах, после чего родители отправили Трифиллия для продолжения образования учиться в Бейрут.

В Бейруте Трифиллий завершил учебу, становится юристом и ритором. Трифиллий не вернулся немедленно на Кипр, а остался на время в Бейруте, где успешно трудился по профессии, занимался адвокатурой. В кругах образованного общества Трифиллий выделялся благодаря ораторскому искусству и мудрости. 

В 313 году Константин Великий издал Миланский эдикт, благодаря которому было провозглашена веротерпимость. Спиридон Тримифунтский был отпущен на свободу и продолжил свою пастырскую деятельность на Кипре. Трифиллий переезжает на Кипр и становится учеником Спиридона. Здесь, на Кипре, Трифиллий занимается благотворительностью. Спиридон рукоположил Трифиллия в начале в дьякона, а затем в иерея, после чего поставил Трефиллия епископом Левкуссий (Лидры). Вместе со Спиридоном Трифиллий был в Антиохии, их позвал к себе император Констанций II. Согласно Житию Спиридона император заболел неизлечимой болезнью. Не получив помощи от врачей, император обращается с молитвой к Богу. Во сне Констанцию является Ангел показывает ему собор святителей и указывает на двух из них. Ангел объясняет императору, что только через них он может получить исцеление. Спиридон и Трифилий приходят и исцеляют императора. Вместе со Спиридоном Трифиллий участвует в 343 году  Сардикийском соборе. На Кипре Трифиллий занимается проповедничеством, а так же строит два монастыря, мужской и женский. При мужском монастыре им было создано кладбище, на котором Трифиллий и был похоронен. 

При нападении на Кипр сарацин, около 640 года, мощи Трифиллия частью обгорели, но сохранившаяся глава и до настоящего времени хранится в Никосийской греческой церкви.

Иероним Стридонский написал в своей книге «О знаменитых мужах» о Трифилии следующее:

В Русской церкви память Трифиллия совершается вместе с памятью мученицы Акилины. Служба помещена в Минею. Гимнография, посвященная Трифиллию, состоит из трёх стихир на «Господи воззва́х», тропаря, канона второго гласа, седальна; кондака.

Примечания

Литература 
 Минея. Июнь. 13 июня. Святыя мученицы Акилины (†293) и святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрския († ок. 370) 
 Иероним Стридонский. «О знаменитых мужах». Трифиллий
 

 иноязычная
 Μεγας συναξαριστης. 13 Ιουνίου. Ὁ Ἅγιος Λουκιανὸς ὁ Ἱερομάρτυρας Πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας
 Acta Sanctorum June part 3 (Jun 12-15) p. 174
 Ο άγιος Τριφύλλιος
 Μεγας συναξαριστης. 12 Δεκεμβρίου. Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος Κύπρου

Ссылки 
 Святитель Трифиллий, епископ Левкуссийский

Святители
Святые Единой Церкви
Чудотворцы
Епископы Критской православной церкви
Епископы IV века
Христианские святые врачи